Lacombe o La Comba, municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al departament de l'Aude 
 Lacombe (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana 
 Claire Lacombe, (1765, Pàmies - ?), actriu i activista feminista francesa i revolucionària 
 Lacombe Lucien, pel·lícula francesa de 1974 dirigida per Louis Malle